Балыкин — фамилия. Известные носители:

 Балыкин, Виктор Иванович  (род. 1947) — российский физик.
 Балыкин, Викула Фёдорович  (1860—1933) — известный старообрядческий художник-иконописец.
 Балыкин, Ярослав Григорьевич (род. 1931) — советский футболист; судья.

 Балыкина, Юлия Владимировна (1984—2015) — белорусская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр в Лондоне (2012), многократная чемпионка Белоруссии.